Un rodillo es un cilindro con un diámetro relativamente ancho que suele girar. Se usa habitualmente para prensar. Desde la masa de pan en panificadoras hasta grandes lingotes de metal (por ejemplo, para fabricar el papel aluminio). También se utilizaban antiguamente para escurrir la ropa. Otra utilización del rodillo se encuentra en las primeras fregonas que los utilizaban para escurrir.

En Wikipedia, el término se define en las siguientes páginas:

 rodillo de pintura, instrumento para pintar paredes y otras superficies
 rodillo de amasar, utensilio de cocina usado para extender las masas
 rodillo anilox, un rodillo regulador de tinta utilizado en la impresión flexográfica;
 rodillo de entrenamiento o rodillo para bicicleta;
 cizalla de rodillo para cortar folios;
 el rodillo que se usa en la agricultura; o
 Trapo es conocido como rodillo en Asturias.